Арихант (санскрит: अरिहन्त, «истребитель врагов»)

  — в джайнизме просветлённая личность; тот, кто познал своё «Я».
 Подводные лодки типа «Арихант» — проект индийских атомных стратегических субмарин
 INS Arihant (2009) — головной корабль этого типа.